Thierry Westermeyer